Voici la liste des planètes mineures numérotées de 112001 à 113000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 112001 à 113000

112001-112100

112101-112200

112201-112300

112301-112400

112401-112500

112501-112600

112601-112700

112701-112800

112801-112900

112901-113000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000